Nakatsuka ist der Name folgender Personen:

 Nakatsuka Ippekirō (1887–1946), japanischer Haiku-Poet
 Ikkō Nakatsuka (* 1965), japanischer Politiker